Хэммет, Ха́мметт (также Хэмметт, Гаммет, ) — фамилия.

Известные носители 
 Гаммет, Луис Плак (1894—1987) — американский физикохимик.
 Хэммет, Дэшил (, 1894—1961) — американский писатель и критик.
 Хэмметт, Кирк (; род. 18 ноября 1962 г.) — гитарист трэш-метал-группы Metallica.

См. также 
 Хэммет (фильм)

Примечания